15495 Bogie
 Bogie (Australia), fiume dell'Australia
 Bogie (Scozia), fiume della Scozia
 Bogie (film)